Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2012 (offiziell: 2012 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 5. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 23. bis 29. April des Jahres in der türkischen Stadt Erzurum statt. Gespielt wurde in der Milli Piyango Curling Arena.

Zum vierten Mal stand die Schweiz, diesmal mit Nadine Lehmann und Martin Rios, am Schluss ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Gelbe Gruppe

Tabellen der Round Robin 
 Die grün unterlegten Mannschaften qualifizierten sich für das Viertelfinale.
 Die gelb unterlegten Mannschaften haben eine Chance auf das Viertelfinale. Der beste Drittplatzierte kam in das Viertelfinale. Die beiden anderen Teams mussten in das Viertelfinal-Qualifikationsspiel.
 Bei Punktgleichheit um den dritten Gruppenplatz wurden die Platzierungen im Tie-Breaker ausgespielt. Der Sieger zog in das Qualifikationsspiel zum Viertelfinale ein.

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Gelbe Gruppe

Ergebnisse der blauen Gruppe

24. April 
 Dienstag, 24. April 2012 08:00, Runde 2

 Dienstag, 24. April 2012 14:30, Runde 4

 Dienstag, 24. April 2012 17:45, Runde 5

25. April 
 Mittwoch, 25. April 2012 08:00, Runde 7

 Mittwoch, 25. April 2012 14:30, Runde 9

 Mittwoch, 25. April 2012 17:45, Runde 10

 Mittwoch, 25. April 2012 21:00, Runde 11

26. April 
 Donnerstag, 26. April 2012 08:00, Runde 12

 Donnerstag, 26. April 2012 11:15, Runde 13

 Donnerstag, 26. April 2012 14:30, Runde 14

 Donnerstag, 26. April 2012 17:45, Runde 15

 Donnerstag, 26. April 2012 21:00, Runde 16

27. April 
 Freitag, 27. April 2012 08:00, Runde 17

 Freitag, 27. April 2012 11:15, Runde 18

 Freitag, 27. April 2012 14:30, Runde 19

 Freitag, 27. April 2012 17:45, Runde 20

 Freitag, 27. April 2012 21:00, Runde 21

28. April 
 Samstag, 28. April 2012 11:15, Runde 23

Ergebnisse der roten Gruppe

23. April 
 Montag, 23. April 2012 18:45, Runde 1

24. April 
 Dienstag, 24. April 2012 11:15, Runde 3

 Dienstag, 24. April 2012 17:45, Runde 5

 Dienstag, 24. April 2012 21:00, Runde 6

25. April 
 Mittwoch, 25. April 2012 11:15, Runde 8

 Mittwoch, 25. April 2012 17:45, Runde 10

26. April 
 Donnerstag, 26. April 2012 08:00, Runde 12

 Donnerstag, 26. April 2012 11:15, Runde 13

 Donnerstag, 26. April 2012 14:30, Runde 14

 Donnerstag, 26. April 2012 17:45, Runde 15

 Donnerstag, 26. April 2012 21:00, Runde 16

27. April 
 Freitag, 27. April 2012 11:15, Runde 18

 Freitag, 27. April 2012 17:45, Runde 20

28. April 
 Samstag, 28. April 2012 08:00, Runde 22

Ergebnisse der gelben Gruppe

23. April 
 Montag, 23. April 2012 18:45, Runde 1

24. April 
 Dienstag, 24. April 2012 08:00, Runde 2

 Dienstag, 24. April 2012 11:15, Runde 3

 Dienstag, 24. April 2012 14:30, Runde 4

 Dienstag, 24. April 2012 17:45, Runde 5

 Dienstag, 24. April 2012 21:00, Runde 6

25. April 
 Mittwoch, 25. April 2012 08:00, Runde 7

 Mittwoch, 25. April 2012 11:15, Runde 8

 Mittwoch, 25. April 2012 14:30, Runde 9

 Mittwoch, 25. April 2012 21:00, Runde 11

26. April 
 Donnerstag, 26. April 2012 08:00, Runde 12

 Donnerstag, 26. April 2012 11:15, Runde 13

 Donnerstag, 26. April 2012 14:30, Runde 14

 Donnerstag, 26. April 2012 17:45, Runde 15

 Donnerstag, 26. April 2012 21:00, Runde 16

27. April 
 Freitag, 27. April 2012 08:00, Runde 17

 Freitag, 27. April 2012 11:15, Runde 18

 Freitag, 27. April 2012 14:30, Runde 19

 Freitag, 27. April 2012 17:45, Runde 20

 Freitag, 27. April 2012 21:00, Runde 21

28. April 
 Samstag, 28. April 2012 08:00, Runde 22

 Samstag, 28. April 2012 11:15, Runde 23

Tie-Breaker 
Im Tie-Breaker standen sich die punktgleichen Mannschaften aus Italien und Dänemark der gelben Gruppe um den dritten Gruppenplatz gegenüber.

 Samstag, 28. April 2012 18:30

Play-off

Qualifikationsspiel 
Der Sieger zog in das Viertelfinale ein.
 Samstag, 28. April 2012 18:30

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Sonntag, 29. April 2012 08:00

Halbfinale 
 Sonntag, 29. April 2012 12:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Sonntag, 29. April 2012 16:00

Finale 
 Sonntag, 29. April 2012 16:00

Endstand

Weblinks 
 2012 World Mixed Doubles Curling Championship worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2012
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Erzurum
Curling (Türkei)